Ez a lap a Csacska angyal c. tévésorozat epizódjait mutatja be.

1. évad (2004) 

Televíziós sorozatok epizódlistái